Sans-gêne, type de chaussure inspiré du mocassin, en toile ou en cuir, où le pied se glisse facilement.   
 Sans-gêne, accessoire de cotillon, également appelé langue de belle-mère.
 Sans-gêne, comportement désinvolte.
 Sans-gêne, personne coutumière de ce comportement.
 Madame Sans-Gêne, sobriquet attribué par Victorien Sardou à Catherine Hubscher, épouse du maréchal Lefebvre, duc de Dantzig.
 Sans-gêne, magazine illustré français édité par Samuel-Sigismond Schwarz.

Voir aussi